Виктор Басов:
 Басов, Виктор Владимирович (1938—1978) — советский футболист.
 Басов, Виктор Петрович (1892—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Басов, Виктор Семёнович (1901—1946) — театральный художник-оформитель, декоратор.